Claar ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Claar (1842–1930), österreichischer Schauspieler, Schriftsteller und Theaterintendant
 Felix Claar (* 1997), schwedischer Handballspieler
 Hans Claar (1861–1918), österreichischer Theaterschauspieler
 Hermine Claar-Delia (1844–1908), österreichische Theaterschauspielerin
 Maximilian Claar (1873–1938), deutscher Historiker und Publizist 
 Toni Claar-Eibenschütz (1871–nach 1905), österreichische Theaterschauspielerin und Opernsängerin 

Siehe auch:

 Clar
 Klaar
 Klar